Stevenson se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Dennis William Stevenson
 John Stevenson